

Persone
Antonio Jatta – agronomo e politico italiano
Barbara Jatta – storica dell'arte e museologa italiana
Bakery Jatta – calciatore gambiano
Giovanni Jatta (1767-1844) – magistrato e archeologo italiano
Giovanni Jatta (1832-1895) – poeta, archeologo e patriota italiano
Giulio Jatta – numismatico e archeologo italiano
Giuseppe Jatta – biologo e naturalista italiano
Mauro Jatta – batteriologo e chimico italiano
Paul Jatta – calciatore gambiano

Altro
Museo archeologico nazionale Jatta – museo di Ruvo di Puglia, Italia
Palazzo Jatta – edificio di Ruvo di Puglia, Italia